Marbostel ist der Name folgender Orte:

 Marbostel (Soltau), Ortsteil der Stadt Soltau
 Marbostel (Wietzendorf), Ortsteil der Gemeinde Wietzendorf